Kubisztal ist der Familienname folgender Personen:

 Michał Kubisztal (* 1980), polnischer Handballspieler
 Mirosław Kubisztal (* 1962), polnischer Fußballspieler